Scotia peut faire référence à :

 Scotia, le nom latin désignant l'Irlande, puis de l'Écosse ;
 Scotia, une ville de l'État de New York aux États-Unis ;
 Scotia, une zone désignée de recensement située en Californie, aux États-Unis ;
 la plaque Scotia, une plaque tectonique mineure de la lithosphère terrestre ;
 la Banque Scotia, une banque canadienne ;
 la Tour Scotia, immeuble de Montréal où se trouve le siège social de la banque Scotia ;
 l'expédition Scotia, nom usuel, donné à une expédition polaire mené par William Speirs Bruce en 1902, partie sur le trois-mâts Scotia ;
 la mer de Scotia, mer à la limite de l'océan Antarctique et de l'océan Atlantique ;
 Glen Scotia est une distillerie de whisky située dans le Mull of Kintyre, en Écosse ;
 RMS Scotia, un transatlantique de la Cunard Line lancé en 1862.

Voir aussi